

Залузька сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Залузька сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Залузька сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район
 Залузька сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район

Див. також 
 Залужанська сільська рада